Az Allsvenskan 2007-es szezonja volt a bajnokság nyolcvanharmadik kiírása. A szezon 2007. április 6-án kezdődött és október 28-án ért véget. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes az IFK Göteborg lett. Ez volt a klub tizenötödik, eddigi utolsó bajnoki címe.

Nézőszámok

Végeredmény

Kereszttáblázat

Statisztika

Mérkőzések 
 Legnagyobb gólkülönbségű mérkőzés - Helsingborgs IF 9-0 Halmstads BK
 Legtöbb gól - Helsingborgs IF 9-0 Halmstads BK

Összesített 
 Legtöbb győzelem - Kalmar FF (15)
 Legkevesebb győzelem - Trelleborgs FF, IF Brommapojkarna (5)
 Legtöbb vereség - Örebro SK, Trelleborgs FF, IF Brommapojkarna (13)
 Legkevesebb vereség - IFK Göteborg (5)
 Legtöbb lőtt gól - Helsingborgs IF (49)
 Legkevesebb lőtt gól - IF Brommapojkarna (21)
 Legtöbb kapott gól - Örebro SK (45)
 Legkevesebb kapott gól - IFK Göteborg (23)

Hazai 
 Legtöbb győzelem - Djurgårdens IF, Hammarby IF (9)
 Legkevesebb győzelem - Trelleborgs FF (3)
 Legtöbb vereség - IF Brommapojkarna (6)
 Legkevesebb vereség - IFK Göteborg, IF Elfsborg, Gefle IF (2)
 Legtöbb lőtt gól - Helsingborgs IF (33)
 Legkevesebb lőtt gól - IF Brommapojkarna (12)
 Legtöbb kapott gól - Örebro SK (23)
 Legkevesebb kapott gól - AIK (8)

Idegenbeli 
 Legtöbb győzelem - IFK Göteborg (8)
 Legkevesebb győzelem - Örebro SK and IF Brommapojkarna (1)
 Legtöbb vereség - Hammarby IF, Gefle IF, Örebro SK, Trelleborgs FF (8)
 Legkevesebb vereség - IFK Göteborg, Djurgårdens IF (3)
 Legtöbb lőtt gól - IFK Göteborg (26)
 Legkevesebb lőtt gól - Trelleborgs FF (7)
 Legtöbb kapott gól - IF Brommapojkarna (26)
 Legkevesebb kapott gól - Djurgårdens IF (12)

Nézőszámok

Góllövőlista

Jegyzetek

Források 

Online
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag